Три́фонов (Три́фонова) — русская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 
 Трифонов, Алексей Григорьевич (1910—1974) — российский металлург, лауреат Государственной премии СССР.

Б 
 Трифонов, Борис Павлович (1915—1974) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.

В 
 Трифонов, Валентин Андреевич (1888—1938) — российский революционер, советский военный и государственный деятель.

Г

Д 
 Трифонов, Даниил Олегович (род. 1991) — российский пианист.

Е

И 
 Трифонов, Ивайло (род. 1941) — болгарский партийный и государственный деятель.
 
 Трифонов, Игорь Владимирович (род. 1988) — российский политический и государственный деятель.

Л 
 Трифонов, Леонид Николаевич (1942—2011) — советский и российский педагог, общественный и политический деятель.

М

Н 
 Трифонов, Никита Владиславович (род. 2000) — российский футболист.

О

П, С 
 Трифонов, Порфирий Алексеевич (1844—1896) — российский музыкальный критик.
 
 Трифонов, Слави (род. 1966) — болгарский певец, телеведущий.
 Трифонов, Степан Трифонович (1842—?) — член III Государственной Думы.

Ф, Э 
 Трифонов, Феоктист Андреевич (1921—1943) — артиллерист. Герой Советского Союза.
 Трифонов, Филипп (1947—2021) — болгарский актёр
 Трифонов, Эдуард Николаевич (род. 1966) — игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Трифонов, Эдуард Николаевич (род. 1937) — советский и израильский биофизик, биоинформатик.

Ю



См. также 

 Трифонов день
 
 
 
 Трифоновский тупик